Municipio de Baker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Baker (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Baker (condado de Lafayette, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de Baker (condado de Randolph, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Baker (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Baker (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Baker (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Baker (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Baker (condado de Gove, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gove.
 Municipio de Baker (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Baker (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Baker (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Baker (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Baker (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Baker (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn.